D2, D-2, D02 ou D.II est un sigle qui signifie :

Cinéma 
 diminutif de R2-D2, un droïde de Star Wars.

Domaine militaire 
Armée de terre
 D2, un char d'assaut français utilisé pendant la seconde Guerre mondiale construit par Renault.

Aviation
 Albatros D.II, un avion de chasse monoplace allemand utilisé pendant la Première Guerre mondiale, construit par Albatros Flugzeugwerke ;
 Aviatik D.II , un avion de chasse monoplace allemand utilisé pendant la Première Guerre mondiale, construit par Aviatik ;
 Fokker D.II, un avion de chasse biplan allemand utilisé pendant la Première Guerre mondiale, construit par Fokker ;
 Halberstadt D.II, un avion de chasse biplan allemand utilisé pendant la Première Guerre mondiale, construit par Halberstädter Flugzeugwerke ;
 LFG Roland D.II, un avion de chasse allemand utilisé pendant la Première Guerre mondiale, construit par Luft-Fahrzeug-Gesellschaft.

Marine 
 HMS Attacker (D02), un porte-avions d’escorte de Classe Attacker de la Royal Navy ;
 HMS D2, un sous-marin de la Royal Navy.

Chemin de fer
  (D-2), un wagon blindé automoteur soviétique.

Formation 
 DCEM2 : L’externat des études de médecine en France ;
 Classe préparatoire ENS Cachan D2.

Jeux 
 Dé à deux faces ;
 D2, un jeu vidéo sorti en 2000 ;
 de_dust2, une carte du jeu vidéo Counter-Strike.

Photographie et vidéos 
 D2 format numérique inventé en 1988 par Sony & BTS ;
 Nikon D2, un appareil photographique reflex numérique de Nikon.

Sciences 
Chimie
 Vitamine D2 ou ergocalciférol, une des formes de la vitamine D ;
 D2, un acier à outils.

Médecine
 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire (D02), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC D02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Sport 
Football
 Division 2 :
 deuxième division de football en France devenue depuis Ligue 2 ;
 deuxième division de football en Algérie devenue depuis Ligue 2.

Sport automobile
 ATS D2, un modèle de Formule 1 de l’écurie allemande Auto Technisches Spezialzubehör.

Transports 
Aéronautique
 Alfa Romeo D2, un moteur d’avion du constructeur italien Alfa Romeo Avio ;
  ;
 Mercedes D.II, un moteur d’avion du constructeur allemand Daimler-Motoren-Gesellschaft.

 Automobile
 Audi A8 D2, un modèle du constructeur automobile allemand Audi.

Routes
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute slovaque D2 reliant la frontière tchèque à la frontière hongroise ;
  Autoroute tchèque D2 reliant Brno a la frontière slovaque ;
  Route nationale croate D2 reliant la frontière serbe à la frontière slovène.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Code
Sigle de 2 caractères